Алекса́ндр Ви́лович Бо́лдырев () — российский дипломат.

Биография 
Родился в семье советского дипломата Вила Константиновича Болдырева. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1978). На дипломатической работе находился с 1978 года. Владел английским и бенгальским языками.

В 1996—1998 годах — начальник отдела во Втором Европейском департаменте МИД России.

В 1998—2001 годах — советник Посольства России в Великобритании.

В 2001—2004 годах — начальник отдела в Генеральном секретариате (Департаменте) МИД России.

В 2004—2010 годах — заместитель Постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене (Австрия).

В 2010—2012 годах — заместитель директора Департамента информации и печати МИД России.

В 2012—2016 годах — заместитель Постоянного представителя России при ЮНЕСКО в Париже (Франция).

С ноября 2016 по октябрь 2019 года — заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России.

С 31 октября 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Замбии. Верительные грамоты вручил 12 декабря 2019 года.

Скончался 20 января 2021 года в возрасте 65 лет.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 февраля 2012).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (3 сентября 2018).

Награды 
 Орден Мужества (18 мая 2021) — За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга.
 Благодарность Президента Российской Федерации (17 июля 1996).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Страница посла на сайте посольства России в Замбии 
 Сообщение МИД России «О кончине А.В.Болдырева»

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Замбии